Shunhua (kinesiska: 顺化, 顺化乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 380 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Trakten runt Shunhua är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hongshui,  km sydost om Shunhua. Trakten runt Shunhua består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina